Аспид, Аспиды:
 Аспиды — обширное семейство ядовитых змей, населяющих тропические и субтропические области всех континентов (кроме Европы).
 Настоящий аспид — египетская кобра.
 в переносном значении — коварный, хитрый, злой человек.
 А́спид, иначе шунги́т — горная порода.
 «Аспид» — именная старинная пушка длиной 5 футов (1,524 м), мастера-литейщика Андрея Чохова, отлита в 1590 году, хранится в городе Москва, в Арсенале Московского Кремля.
 Аспид — некогда широко использовавшаяся серая клеевая краска на основе измельчённого сланца.

См. также 
 Selenia Aspide - Аспиде (итал. Aspide, буквально «Аспид») — итальянское семейство управляемых ракет ПВО средней дальности.
 «Три Аспида» — именная старинная пищаль, хранится в городе Санкт-Петербург, в Артиллерийском музее.
 Аспидная доска — письменная принадлежность в виде пластины, на которой ученики учились писать. В настоящее время вышла из употребления.

Примечания